Даниэ́ль Ва́йхель (; 22 ноября 1984, Михельштадт) — немецкий боец смешанного стиля, выступает на профессиональном уровне начиная с 2002 года. Известен по боям на турнирах таких организаций как Shooto, M-1 Global, Bellator. Владел титулом чемпиона M-1 в лёгкой весовой категории, победитель десятого сезона гран-при Bellator в полулёгком весе.

Биография 
Даниэль Вайхель родился 22 ноября 1984 года в городе Михельштадте, федеральная земля Гессен. В возрасте четырнадцати лет начал заниматься традиционным японским джиу-джитсу, год спустя переключился на более популярное бразильское джиу-джитсу. С семнадцати лет осваивал различные виды других единоборств, в том числе бокс, тайский бокс, вольную и греко-римскую борьбу.

В 2002 году Вайхель дебютировал в профессиональных боях по смешанным правилам, в течение последующих лет с попеременным успехом дрался в различных европейских промоушенах. В 2006 году одержал победу над знаменитым соотечественником Деннисом Зифером, проведя удушающий приём сзади, но «гильотиной» проиграл бразильцу Тиагу Таварису. Ещё одно поражение потерпел в марте 2007 года от англичанина Пола Дейли, пропустив сильный удар коленом в голову.

Начиная с 2008 года Вайхель участвовал в турнирах такой крупной организации как M-1 Global, победил здесь многих крепких бойцов, в том числе считавшихся фаворитами Юрия Ивлева и Магомедрасула Хасбулаева. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права оспорить титул чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе, который на тот момент принадлежал американцу Хосе Фигероа. Уже в первом же раунде он нокаутировал Фигероа и стал таким образом новым чемпионом организации.

Тем не менее, чемпионство Вайхеля продлилось не долго, в июне 2012 года он проводил защиту против россиянина Мусы Хаманаева и потерпел поражение в результате болевого приёма на ахиллово сухожилие. Впоследствии провёл в M-1 ещё три поединка, во всех трёх был победителем, в том числе поймал в «треугольник» и задушил опытного беларуса Артёма Дамковского. На этом его отношения с организацией прекратились.

В 2014 году Вайхель подписал контракт с престижным американским промоушеном Bellator и принял участие в десятом сезоне гран-при полулёгкого веса, где последовательно разобрался со Скоттом Клеве, Мэттом Бессеттом и Десмондом Грином в четвертьфинале, полуфинале и финале соответственно. В феврале 2015 года раздельным решением судей победил Пэта Каррена. Является одним из основных претендентов на чемпионский титул.

Статистика ММА (39-9) 

|-
|Победа
|align=center|39-9
| Джон Тейшейра да Консейсау 
|Раздельное решение судей
|Bellator 177
|14 апреля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
| Будапешт, Венгрия
|
|-
|Победа
|align=center|38-9
| Брайан Мур 
|Удушающий приём «треугольник» руками
|Bellator 169
|16 декабря 2016
|align=center|1
|align=center|4:44
| Дублин, Ирландия
|
|-
|Победа
|align=center|37-9
| Эммануэль Санчес
|Раздельное решение судей
|Bellator 159
|22 июля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
| Канзас, США
|
|-
|Победа
|align=center|36-9
| Георгий Караханян
|Единогласное решение судей
|Bellator 147
|4 декабря 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сан-Хосе, США
|
|-
|Поражение
|align=center|35-9
| Патрисиу Фрейре
|KO (удар рукой)
|Bellator 138
|
|align=center|2
|align=center|0:32
| Сент-Луис, США
|
|-
|Победа
|align=center|35-8
| Пэт Каррен
|Раздельное решение судей
|Bellator 133
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Фресно, США
|
|-
|Победа
|align=center|34-8
| Десмонд Грин
|Удушение сзади
|Bellator 119 (финал)
|
|align=center|2
|align=center|2:07
| Рама, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|33-8
| Мэтт Бессетт
|Единогласное решение судей
|Bellator 114 (полуфинал)
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Вест-Вэлли-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|32-8
| Скотт Клеве
|Удушение сзади
|Bellator 110 (четвертьфинал)
|
|align=center|1
|align=center|3:46
| Монтвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|31-8
| Артём Дамковский
|Удушающий приём «треугольник» руками
|M-1 Challenge 37: Хаманаев против Пухакки
|
|align=center|2
|align=center|4:24
| Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|30-8
| Георгий Стоянов
|Удушение сзади
|M-1 Challenge 36: Противостояние в Мытищах
|
|align=center|2
|align=center|2:24
| Мытищи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|29-8
| Семён Тырля
|Удушение сзади
|Respect Fighting Championship 8
|
|align=center|1
|align=center|3:40
| Вупперталь, Германия
|
|-
|Поражение
|align=center|28-8
| Муса Хаманаев
|Болевой приём скручивание пятки
|M-1 Global: Фёдор против Риззу (защита титула)
|
|align=center|1
|align=center|1:48
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|28-7
| Хосе Фигероа
|Нокаут ударами руками
|M-1 Global: Фёдор против Монсона (титульный бой)
|
|align=center|1
|align=center|1:50
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|27-7
| Бо Бейкер
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 26: Гарнер против Беннетта 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Коста-Меса, США
|
|-
|Победа
|align=center|26-7
| Магомедрасул Хасбулаев
|Техническая сдача «треугольник»
|M-1 Challenge 23: Гурам против Гришина
|
|align=center|1
|align=center|3:26
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|25-7
| Юрий Ивлев
|Технический нокаут (остановка врачом)
|M-1 Challenge 21: Гурам против Гарнера
|
|align=center|3
|align=center|2:24
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-7
| Автандил Шошиашвили
|Удушение сзади
|Fight Night Merseburg 3
|
|align=center|1
|align=center|4:20
| Шпергау, Германия
|
|-
|Поражение
|align=center|23-7
| Роб Синклер
|Технический нокаут ударами руками
|BAMMA 3
|
|align=center|1
|align=center|4:03
| Бирмингем, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|23-6
| Виктор Куку
|Удушение сзади
|TFS: Mix Fight Gala IX
|
|align=center|1
|align=center|2:57
| Дармштадт, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|22-6
| Иван Мусардо
|Единогласное решение судей
|Shooto: Switzerland 6
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Цюрих, Швейцария
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
| Даниал Шарифи
|Удушающий приём «гильотина»
|M-1 Challenge 18: Netherlands Day One
|
|align=center|1
|align=center|2:53
| Хилверсюм, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
| Жимми Сидони
|Технический нокаут ударами руками
|TFS: Mix Fight Gala 8
|
|align=center|1
|align=center|2:32
| Дармштадт, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
| Фатих Доган
|Удушающий приём «дарс чоук»
|M-1 Challenge 13: Bulgaria
|
|align=center|1
|align=center|2:29
| Бургас, Болгария
|
|-
|Поражение
|align=center|18-6
| Питер Ирвинг
|Удушение сзади
|Strike and Submit 8
|
|align=center|2
|align=center|1:47
| Гейтсхед, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-5
| Дэн Харди
|Технический нокаут ударами локтями
|UF: Punishment
|
|align=center|2
|align=center|N/A
| Донкастер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|18-4
| Иан Джонс
|Рычаг локтя
|Gorilla Fight 2
|
|align=center|1
|align=center|2:38
| Мангейм, Германия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-4
| Янсон Йонес
|Технический нокаут рукой и коленом
|M-1: Slamm
|
|align=center|1
|align=center|0:06
| Алмере, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Чес Жаккье
|Удушающий приём
|TFS: Mix Fight Gala VI
|
|align=center|1
|align=center|0:00
| Дармштадт, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Фатих Балки
|Удушающий приём «треугольник»
|Stapel Fighting Challenge
|
|align=center|1
|align=center|0:00
| Германия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-3
| Пол Дейли
|Нокаут ударом коленом
|FX3: Fight Night 4
|
|align=center|1
|align=center|2:55
| Рединг, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|15-2
| Амир Лекай
|Удушающий приём «кимура»
|Martial Arts Xtreme 8
|
|align=center|1
|align=center|0:00
| Берлин, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
| Марсело Лопес
|Раздельное решение судей
|Martial Arts Xtreme 6
|
|align=center|3
|align=center|3:00
| Берлин, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Хуго Блаттер
|Удушение сзади
|Martial Arts Xtreme 4
|
|align=center|1
|align=center|2:47
| Берлин, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Жозенилдо Рамальу
|Решение большинства судей
|CWFC: Strike Force 6
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Ковентри, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Деннис Зифер
|Удушение сзади
|TFS: Mix Fight Gala 3
|
|align=center|2
|align=center|N/A
| Дармштадт, Германия
|
|-
|Поражение
|align=center|10-2
| Тиагу Таварис
|Удушающий приём «гильотина»
|CWFC: Enter the Wolfslair
|
|align=center|3
|align=center|4:47
| Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Йохан Антонссон
|Удушение сзади
|EVT 5: Phoenix
|
|align=center|1
|align=center|3:41
| Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Борис Жонстом
|Удушение сзади
|EVT 5: Phoenix
|
|align=center|2
|align=center|2:12
| Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Майк Лусеро
|Удушающий приём «гильотина»
|KOTC 55: Grudge Match
|
|align=center|1
|align=center|3:41
| Альбукерке, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Йоаким Энгберг
|Единогласное решение судей
|EVT 4: Gladiators
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Стокгольм, Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Абдул Мухаммед
|Единогласное решение судей
|P & G 3: Glory Days
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Газ Рористон
|Болевой приём «американа»
|EVT 3: Inferno
|
|align=center|2
|align=center|1:57
| Копенгаген, Дания
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Маттиас Авад
|Единогласное решение судей
|EVT 2: Hazard
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Стокгольм, Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Мальте Янсен
|Нокаут ударом ногой
|Outsider Cup 2
|
|align=center|2
|align=center|0:13
| Люббекке, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Масая Такита
|Единогласное решение судей
|Shooto: 11/25 in Kitazawa Town Hall
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Эдуарду Гимараэс
|Нокаут ударом коленом
|Shooto Holland: Holland vs. the World
|
|align=center|1
|align=center|2:50
| Голландия, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Винсент Латоэль
|Рычаг локтя
|Shooto Holland: The Lords of the Ring
|
|align=center|1
|align=center|1:48
| Голландия, Нидерланды
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Германии
Чемпионы M-1